Гартнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вольфганг Гартнер (род. 1982) — американский продюсер и диджей в стиле электро-хаус.
 Гартнер, Йо (1954—1986) — австрийский автогонщик.
 Гартнер, Майк (род. 1959) — канадский хоккеист.
 Гартнер, Марианна — австрийская кёрлингистка.
 Гартнер, Теодор (1843—1925) — австрийский языковед, педагог, профессор.
 Гартнер, Якоб (1861—1921) — австрийский архитектор.

См. также 
 Ли-Гартнер, Керрин (род. 1966) — канадская горнолыжница, олимпийская чемпионка.